Serres (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Serres (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Serres (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Seres – miasto w Grecji
 Seres (prefektura) – prefektura (nomos) w Grecji

ru:Серре